Crash может означать:

 Crash Bandicoot — серия видеоигр в жанре, начатая компанией Naughty Dog в 1996 году.
 Crash Bandicoot — первая игра серии Crash Bandicoot.
 Crash Bandicoot — главный герой серии игр Crash Bandicoot.
 Crash (Автокатастрофа) — фильм Дэвида Кроненберга 1994 года
 Crash — английское печатное издание в формате журнала, посвящённое компьютеру ZX Spectrum.
 CRASH — специальный отдел Полицейского Департамента Лос-Анджелеса для борьбы с увеличивающейся проблемой банд
 Crash — студийный альбом синти-поп группы The Human League
 Crash — второй студийный альбом американской рок-группы Dave Matthews Band.
 Crash — песня Гвен Стефани из альбома Love. Angel. Music. Baby.